Esta é uma Lista de episódios de Perry Mason. A série Perry Mason foi exibida pela CBS entre 1957 e 1966 em 271 episódios e 9 temporadas.

Lista de Episódios 
Lista de episódios da série.

Primeira Temporada 
001. The Case of the Restless Redhead

002. The Case of the Sleepwalker's Niece

003. The Case of the Nervous Accomplice

004. The Case of the Drowning Duck

005. The Case of the Sulky Girl

006. The Case of the Silent Partner

007. The Case of the Angry Mourner

008. The Case of the Crimson Kiss

009. The Case of the Vagabond Vixen

010. The Case of the Runaway Corpse

011. The Case of the Crooked Candle

012. The Case of the Negligent Nymph

013. The Case of the Moth-Eaten Mink

014. The Case of the Baited Hook

015. The Case of the Fan-Dancer's Horse

016. The Case of the Demure Defendant

017. The Case of the Sun Bather's Diary

018. The Case of the Cautious Coquette

019. The Case of the Haunted Husband

020. The Case of the Lonely Heiress

021. The Case of the Green-Eyed Sister

022. The Case of the Fugitive Nurse

023. The Case of the One-Eyed Witness

024. The Case of the Deadly Double

025. The Case of the Empty Tin

026. The Case of the Half-Wakened Wife

027. The Case of the Desperate Daughter

028. The Case of the Daring Decoy

029. The Case of the Hesitant Hostess

030. The Case of the Screaming Woman

031. The Case of the Fiery Fingers

032. The Case of the Substitute Face

033. The Case of the Long-Legged Models

034. The Case of the Gilded Lily

035. The Case of the Lazy Lover

036. The Case of the Prodigal Parent

037. The Case of the Black-Eyed Blonde

038. The Case of the Terrified Typist

039. The Case of the Rolling Bones

Segunda Temporada 
040. The Case of the Corresponding Corpse

041. The Case of the Lucky Loser

042. The Case of the Pint-Sized Client

043. The Case of the Sardonic Sergeant

044. The Case of the Curious Bride

045. The Case of the Buried Clock

046. The Case of the Married Moonlighter

047. The Case of the Jilted Jockey

048. The Case of the Purple Woman

049. The Case of the Fancy Figures

050. The Case of the Perjured Parrot

051. The Case of the Shattered Dream

052. The Case of the Borrowed Brunette

053. The Case of the Glittering Goldfish

054. The Case of the Foot-Loose Doll

055. The Case of the Fraudulent Foto

056. The Case of the Romantic Rogue

057. The Case of the Jaded Joker

058. The Case of the Caretaker's Cat

059. The Case of the Stuttering Bishop

060. The Case of the Lost Last Act

061. The Case of the Bedeviled Doctor

062. The Case of the Howling Dog

063. The Case of the Calendar Girl

064. The Case of the Petulant Partner

065. The Case of the Dangerous Dowager

066. The Case of the Deadly Toy

067. The Case of the Spanish Cross

068. The Case of the Dubious Bridegroom

069. The Case of the Lame Canary

Terceira Temporada 
070. The Case of the Spurious Sister

071. The Case of the Watery Witness

072. The Case of the Garrulous Gambler

073. The Case of the Blushing Pearls

074. The Case of the Startled Stallion

075. The Case of Paul Drake's Dilemma

076. The Case of the Golden Fraud

077. The Case of the Bartered Bikini

078. The Case of the Artful Dodger

079. The Case of the Lucky Legs

080. The Case of the Violent Village

081. The Case of the Frantic Flyer

082. The Case of the Wayward Wife

083. The Case of the Prudent Proecutor

084. The Case of the Gallant Grafter

085. The Case of the Wary Wildcatter

086. The Case of the Mythical Monkeys

087. The Case of the Singing Skirt

088. The Case of the Bashful Burro

089. The Case of the Crying Cherub

090. The Case of the Nimble Nephew

091. The Case of the Madcap Modiste

092. The Case of the Slandered Submarine

093. The Case of the Ominous Outcast

094. The Case of the Irate Inventor

095. The Case of the Flighty Father

Quarta Temporada 
096. The Case of the Treacherous Toupee

097. The Case of the Credulous Quarry

098. The Case of the Ill-Fated Faker

099. The Case of the Singular Double

100. The Case of the Lavender Lipstick

101. The Case of the Wandering Widow

102. The Case of the Clumsy Clown

103. The Case of the Provocative ProtŽgŽ

104. The Case of the Nine Dolls

105. The Case of the Loquacious Liar

106. The Case of the Red Riding Boots

107. The Case of the Larcenous Lady

108. The Case of the Envious Editor

109. The Case of the Resolute Reformer

110. The Case of the Fickle Fortune

111. The Case of the Waylaid Wolf

112. The Case of the Wintry Wife

113. The Case of the Angry Dead Man

114. The Case of the Blind Man's Bluff

115. The Case of the Barefaced Witness

116. The Case of the Difficult Detour

117. The Case of the Cowardly Lion

118. The Case of the Torid Tapestry

119. The Case of the Violent Vest

120. The Case of the Misguided Missile

121. The Case of the Duplicate Daughter

122. The Case of the Grumbling Grandfather

123. The Case of the Guilty Clients

Quinta Temporada 
124. The Case of the Jealous Journalist

125. The Case of the Impatient Partner

126. The Case of the Missing Melody

127. The Case of the Malicious Mariner

128. The Case of the Crying Comedian

129. The Case of the Meddling Medium

130. The Case of the Pathetic Patient

131. The Case of the Traveling Treasure

132. The Case of the Posthumous Painter

133. The Case of the Injured Innocent

134. The Case of the Left-Handed Liar

135. The Case of the Brazen Bequest

136. The Case of the Renegade Refugee

137. The Case of the Unwelcome Bride

138. The Case of the Roving River

139. The Case of the Shapely Shadow

140. The Case of the Captain's Coins

141. The Case of the Tarnished Trademark

142. The Case of the Glamorous Ghost

143. The Case of the Poison Pen-Pal

144. The Case of the Mystified Miner

145. The Case of the Crippled Cougar

146. The Case of the Absent Artist

147. The Case of the Melancholy Marksman

148. The Case of the Angry Astronaut

149. The Case of the Borrowed Baby

150. The Case of the Counterfeit Crank

151. The Case of the Ancient Romeo

152. The Case of the Promoter's Pillbox

153. The Case of the Lonely Eloper

Sexta Temporada 
154. The Case of the Bogus Books

155. The Case of the Capricious Corpse

156. The Case of the Playboy Pugilist

157. The Case of the Double-Entry Mind

158. The Case of the Hateful Hero

159. The Case of the Dodging Domino

160. The Case of the Unsuitable Uncle

161. The Case of the Stand-In Sister

162. The Case of the Weary Watchdog

163. The Case of the Lurid Letter

164. The Case of the Fickle Filly

165. The Case of the Polka-Dot Pony

166. The Case of the Shoplifter's Shoe

167. The Case of the Bluffing Blast

168. The Case of the Prankish Professor

169. The Case of Constance Doyle

170. The Case of the Libelous Locket

171. The Case of the Two-Faced Turnabout

172. The Case of the Surplus Suitor

173. The Case of the Golden Oranges

174. The Case of the Lawful Lazarus

175. The Case of the Velvet Claws

176. The Case of the Lover's Leap

177. The Case of the Elusive Element

178. The Case of the Greek Goddess

179. The Case of the Skeleton's Closet

180. The Case of the Potted Planter

181. The Case of the Witless Witness

Sétima Temporada 
182. The Case of the Nebulous Nephew

183. The Case of the Shifty Shoebox

184. The Case of the Drowsy Mosquito

185. The Case of the Deadly Verdict

186. The Case of the Decadent Dean

187. The Case of the Reluctant Model

188. The Case of the Bigamous Spouse

189. The Case of the Floating Stones

190. The Case of the Festive Felon

191. The Case of the Devious Delinquent

192. The Case of the Bouncing Boomerang

193. The Case of the Badgered Brother

194. The Case of the Wednesday Woman

195. The Case of the Accosted Accountant

196. The Case of the Capering Camera

197. The Case of the Ice-Cold Hands

198. The Case of the Bountiful Beauty

199. The Case of the Nervous Neighbor

200. The Case of the Fifty-Millionth Frenchman

201. The Case of the Frightened Fisherman

202. The Case of the Arrogant Arsonist

203. The Case of the Garrulous Go-Between

204. The Case of the Woeful Widower

205. The Case of the Simple Simon

206. The Case of the Illicit Illusion

207. The Case of the Antic Angel

208. The Case of the Careless Kidnapper

209. The Case of the Drifting Dropout

210. The Case of the Tandem Target

211. The Case of the Ugly Duckling

Oitava Temporada 
212. The Case of the Missing Button

213. The Case of the Paper Bullets

214. The Case of the Scandalous Sculptor

215. The Case of the Sleepy Slayer

216. The Case of the Betrayed Bride

217. The Case of the Nautical Knot

218. The Case of the Bullied Bowler

219. The Case of a Place Called Midnight

220. The Case of the Tragic Trophy

221. The Case of the Reckless Rockhound

222. The Case of the Latent Lover

223. The Case of the Wooden Nickels

224. The Case of the Blonde Bonanza

225. The Case of the Ruinous Road

226. The Case of the Frustrated Folk-Singer

227. The Case of the Thermal Thief

228. The Case of the Golden Venom

229. The Case of the Tell-Tale Tap

230. The Case of the Feather Cloak

231. The Case of the Lover's Gamble

232. The Case of the Fatal Fetish

233. The Case of the Sad Sicilian

234. The Case of the Murderous Mermaid

235. The Case of the Careless Kitten

236. The Case of the Deadly Debt

237. The Case of the Gambling Lady

238. The Case of the Duplicate Case

239. The Case of the Grinning Gorilla

240. The Case of the Wrongful Writ

241. The Case of the Mischievous Doll

Nona Temporada 
242. The Case of the Laughing Lady

243. The Case of the Fatal Fortune

244. The Case of the Candy Queen

245. The Case of the Cheating Chancellor

246. The Case of the Impetuous Imp

247. The Case of the Carefree Coronary

248. The Case of the Hasty Honeymoon

249. The Case of the Twelfth Wildcat

250. The Case of the Wrathful Wraith

251. The Case of the Runaway Racer

252. The Case of the Silent Six

253. The Case of the Fugitive Fraulein

254. The Case of the Baffling Bug

255. The Case of the Golden Girls

256. The Case of the Bogus Buccaneers

257. The Case of the Midnight Howler

258. The Case of the Vanishing Victim

259. The Case of the Golfer's Gambit

260. The Case of the Sausalito Sunrise

261. The Case of the Scarlet Scandal

262. The Case of the Twice-Told Twist

263. The Case of the Avenging Angel

264. The Case of the Tsarina's Tiara

265. The Case of the Fanciful Frail

266. The Case of the Unwelcome Well

267. The Case of the Dead Ringer

268. The Case of the Misguided Model

269. The Case of the Positive Negative

270. The Case of the Crafty Kidnapper

271. The Case of the Final Fadeout

Ver também 
 Perry Mason
 Erle Stanley Gardner
 Perry Mason (série de televisão)
 Perry Mason (série de telefilmes)
 Edge of Night
 The New Adventures of Perry Mason

Perry Mason
Erle Stanley Gardner
Perry Mason